Die Surbiton Trophy 2022 war ein Tennisturnier für Damen in Surbiton. Das Rasenplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2022 und fand vom 31. Mai bis 5. Juni 2022 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s World Tennis Tour 2022
Tennisturnier in London
Sportveranstaltung im Royal Borough of Kingston upon Thames